Сарро (; ) — фамилия. Известные носители:

 Сарро, Альбер (1872—1962) — французский политический деятель, премьер-министр Франции (1933 и 1936).
 Сарро, Доменико (1679—1744) — итальянский композитор.
 Сарро, Марк (род. 1993) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Саро